Tre unità della Royal Canadian Navy hanno portato il nome di HMCS Athabaskan:

  – cacciatorpediniere della classe Tribal, varato nel 1941 e affondato in combattimento nel 1944.
  – cacciatorpediniere della classe Tribal, varato nel 1946 e radiato nel 1966.
  – cacciatorpediniere della classe Iroquois, varato nel 1970 e radiato nel 2017.